Lei
 Sistema legal
 Legalidade
 Legalismo (filosofia chinesa)
 Legal (álbum de Gal Costa), álbum da cantora Gal Costa
 Acampamento Legal, seriado infantil brasileiro
 Boston Legal, série de televisão estadunidense
 Brasil Legal, programa de televisão brasileiro produzido e exibido pela Rede Globo
 Cuca Legal, telenovela brasileira produzida e exibida às 19 horas pela Rede Globo
 Delegacia Legal, programa de informatização e modernização das delegacias policiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro
 Domingo Legal, programa de auditório brasileiro exibido aos domingos pelo SBT
 ECW Barely Legal, primeiro evento pay-per-view produzido pela Extreme Championship Wrestling
 Fairly Legal, série de televisão estadunidense de 2011
 Fernando Legal, bispo salesiano brasileiro, bispo emérito de São Miguel Paulista
 Interrogatório Legal, curta-metragem de Miguel Ribeiro produzida em 2002 pela Bookcase
 Kermur de Legal, enxadrista francês
 Legal Eagles, filme de suspense dos Estados Unidos de 1986
 Mate de Legal, armadilha de abertura de xadrez
 Programa Legal, programa de televisão brasileiro produzido e exibido pela Rede Globo
 Street Legal, décimo oitavo álbum de estúdio do cantor Bob Dylan
 Tudo Legal, filme de comédia brasileiro de 1960

Desambiguação